Ungdoms-VM kan avse

 Ungdoms-VM i bandy
 Ungdoms-VM i friidrott
 Juniorvärldsmästerskapet i ishockey

Världsmästerskap